Gay (engl. u. franz. für ‚sorglos, heiter‘) steht für:
 gay, Fremdwort für homosexuell
 Gay (Name), Vorname und Familienname; Namensträger siehe dort

Orte:
 Gay, Wohnplatz zu Passenheim, Ostpreußen, seit 1945: Gaj (Pasym), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gay, vor 1820 Klein Gay, nach 1820 Gay am Wittigwalde, 1932 bis 1945 Neuhain, Ostpreußen, seit 1945: Gaj (Olsztynek), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gay, vor 1820 Groß Gay, nach 1820 Gay bei Hohenstein, nach 1933  Gärtringen, Wohnplatz zu Waplitz, Ostpreußen, nach 1945: Nowy Gaj (Olsztynek), untergegangener Ort, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gay (Georgia), ein Ort im Meriwether County, US-Bundesstaat Georgia

GAY steht für:
 P. GAY, Pseudonym von Peter Gaymann, deutscher Cartoonist und Schriftsteller
 Flughafen Gaya, nahe der indischen Stadt Gaya; IATA-Code

Siehe auch:
 Gay Township
 Gaye (Begriffsklärung)

Abkürzung